Bei den XXII. Sommer-Paralympics 2004 in Athen fanden alle Wettkämpfe im Olympiastadion statt. Die Wettkämpfe wurden vom 19. bis 27. September ausgetragen.

Medaillenspiegel

Wettbewerbe

Literatur 
 International Paralympic Committee: 2004 Athens - Results - Athletics. Abgerufen am 11. September 2008.

Leichtathletik
Leichtathletikveranstaltung 2004
Leichtathletikwettbewerb in Marousi
2004